La palabra cañón puede referirse a:

 Cañón, una larga zanja profunda con paredes escarpadas formada por la erosión que hace gradualmente un río.
 Cañón, una pieza de artillería, y por extensión el tubo de un arma de fuego y su espacio interior o ánima.
 Cañón Armstrong, fueron los cañones de más uso en los buques de guerra de casi todo el mundo en la segunda mitad del .
 Cañón automático, arma de proyectiles con un calibre superior a una ametralladora, y una cadencia de tiro mayor a la de un cañón utilizado por unidades de artillería.
 Cañón autopropulsado, pieza de artillería montada en un chasis motorizado, ya sea de tracción por orugas o por ruedas.
 Cañón Blakely, diseñado por el capitán del ejército británico Theophilus Alexander Blakely, fue el primero de los cañones zunchados.
 Cañón de asalto, cañón u obús montado en un vehículo de motor o un chasis blindado, diseñado para ser utilizado como apoyo de la infantería en ataques directos contra la infantería enemiga o posiciones fortificadas.
 Cañón de mano, una de las primeras formas de arma de fuego.
 Cañón de riel, arma eléctrica que por medio de un campo magnético dispara proyectiles metálicos a alta velocidad.
 Cañón Gauss, un tipo de cañón que usa una sucesión de electroimanes para acelerar magnéticamente un proyectil a una gran velocidad. 
 Cañón Krupp, familia de piezas de artillería utilizadas por distintos ejércitos del mundo desde el .
 Cañón medieval, enormes armas de fuego en forma de tubo, diseñadas para disparar un proyectil pesado a una gran distancia.
 Cañón revólver, cañón es un tipo de cañón automático usualmente empleado como cañón basado en aviones y como cañón antiaéreo.
 Cañón rotativo, o cañón tipo Gatling, es un tipo de cañón automático que utiliza múltiples cañones que, en conjunto, giran en torno a un eje central.
 Cañón proyector, aparato que permite proyectar imágenes.
 Bóveda de cañón, un tipo de bóveda en arquitectura.